Amies ist Name von:

 Edwin Hardy Amies (1909–2003), britischer Modedesigner
 Toby Amies (* 1967), britischer Rundfunksprecher und Dokumentarfilmer
 Hardy Amies Ltd, britisches Modelabel